U jest dwudziestą pierwszą literą alfabetu łacińskiego, dwudziestą siódmą literą alfabetu polskiego.

U 
 U – litera używana do oznaczenia napięcia elektrycznego
 U – symbol pierwiastka chemicznego, uranu
 U – jednostka długości używana w przemyśle elektronicznym i komputerowym
 U – unit, jednostka aktywności enzymów
 U – W angielskim języku używany jako skrót od "You", na przeróżnych chatach, IRC itp.

u 
 u – jednostka masy atomowej
 u – oznaczenie jednego z kwarków, kwarku górnego
 – symbol IPA samogłoski

Zobacz też 
 ’u’ – opera w języku klingońskim
 µ – litera alfabetu greckiego "my"
 lista jednoliterowych skrótów i symboli